

Patronyme 

 Louis François Carlet de La Rozière (1733-1808).
 Jacques Alexis Thuriot de la Rozière (1753-1829).
 François Michel de Rozière (1775-1842).
 Eugène de Rozière (1820-1896).
 Thomas de Rozière (1820-1896).
 Virginie Rozière (1976-).

Autre 
 Rozière, ou aéro-montgolfière, un ballon mixte constitué d'un ballon à gaz et d'une montgolfière.

Homonymie de patronyme